De Hebreeuwse naam Eleazar of Elazar (אֶלְעָזָר) betekent 'God heeft geholpen'. 

De naam Eleazar komt veel voor in Joodse priesterfamilies:
 Eleazar (zoon van Aäron), de tweede hogepriester van de Israëlieten
 Eleazar (Oniaden), een zoon van Onias I
 Eleazar Makkabeüs
 Eleazar ben Boëthus, hogepriester vanaf 4 v.Chr.
 Eleazar ben Ananus, hogepriester van 16 tot 17 na Chr.
 Eleazar, de zoon van de hogepriester Ananias ben Nebedeüs

Andere personen met de naam Eleazar:
 Elazar ben Tsedaka, hogepriester van de Samaritanen
 Eleazar Sukenik, voormalig hoofd van de archeologische faculteit van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem
 Eleazar de Carvalho, een bekend dirigent

Daarnaast is Eleazar de naam van:
 Een barangay in de Filipijnse provincie Calanasan